Cet article donne la liste des maires de la ville américaine de Buffalo dans l'État de New York.

Liste des maires

Élections municipales 
(Les vainqueurs sont en gras.)

Source de la traduction 

 

Buffalo (New York)